Partit de Camperols, Artesans i Ciutadans (del seu nom en alemany Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei), partit polític històric de Suïssa
 Codi Civil d'Alemanya (del seu nom en alemany Bürgerliches Gesetzbuch), compilació del dret civil d'Alemanya
 Barcelona Guide Bureau, empresa de serveis turístics de Barcelona
 BGB (emulador) (de l'acrònim de B Game Boy), emulador per a ordinador de les consoles portàtils Game Boy